Joe Simon – fumettista statunitense
 Joe Simon – senatore statunitense
 Joe Simon – cantante statunitense
 Joe Simon – ex-wrestler professionista statunitense, noto come Joe Malenko